Оганес Оганесян:
 Оганесян, Оганес Арташесович (род. 1993) — армянский футболист.
 Оганесян, Оганес Варданович (1933—2010) — советский и российский учёный, ортопед-травматолог.
 Оганесян, Оганес (род. 1980) — армянский футболист. Примечания